Buzułuk (miasto)
 Buzułuk (rzeka)